Raúl Orellana puede hacer referencia a:
 Raúl Orellana, DJ español.
 Raúl Orellana, violinista chileno.

No confundir con:
 Raúl Arellano, página de desambiguación.